Mallos de Riglos, formació muntanyosa a Osca.
 Mallus, antiga ciutat de Cilicia Campestris.